Гергебильская ГЭС — топоним в России:

 Гергебильская ГЭС — гидроэлектростанция на реке Каракойсу в Дагестане.
 Гергебильская ГЭС — до 1997 г. название села Курми в Гергебильском районе Дагестана.